Річка без назви — річка в Україні, у Острозькому й Гощанському районах Рівненської області. Права притока Горині (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 16 км, похил річки — 4,2 м/км. Площа басейну 101 км².

Розташування 
Бере початок на південній стороні села Кураж. Тече переважно на північний захід через Почапки, Милятин, Михалківці і біля села Вільгір впадає в річку Горинь, праву притоку Прип'яті. Гирло зруйноване внаслідок проведення меліорації у 1960-х роках.

Річку перетинає автошлях

Притоки 
 Річка без назви (права). Бере початок в урочищі Борщівка у листяному лісі та між селами Глибочок, Кураж. Тече переважно на північний захід через села Хрінів та Тесів, гирло в околицях села Завизів.

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 101. — (№ 1194).

Примітки 

 

Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки басейну Дніпра
Річки Острозької громади
Річки Рівненського району
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці